Ardente peut faire référence à:
 Le Ardente, un destroyer  (puis, plus tard, un torpilleur) italien, de la classe Indomito, lancé en 1913 pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina) et utilisé pendant la Première Guerre mondiale.
 Le Ardente, un torpilleur italien de la classe Ciclone lancé en 1942 pour la Regia Marina] et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.
La Cité ardente, surnom donné à la ville belge de Liège.